Sonata wiolonczelowa (Chopin)
 Sonata wiolonczelowa (Rachmaninow)

Zobacz też